Tartaros může znamenat:

 Tartaros – pojem v řecké mytologii
 Tartaros (česká hudební skupina, 1994) – česká thrash metalová kapela založená roku 1994
 Tartaros (česká hudební skupina, 2007) – česká death/black metalová kapela založená roku 2007
 Tartaros (nizozemská hudební skupina) – nizozemská kapela
 Tartaros (norská hudební skupina) – norská kapela